Лингг () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Лингг, Герман (1820—1905) — немецкий поэт, прозаик и драматург.
 Лингг, Луис (1864—1887) — американский анархист, редактор немецкого происхождения.
 Лингг, Максимилиан фон (1820—1905) — немецкий церковный деятель, епископ Аугсбурга (1902—1930).